Новый Крупец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новый Крупец — упразднённая деревня в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 Новый Крупец — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

См. также 
 Крупец
 Старый Крупец